Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu — futebolista angolano
Geraldo Moreira da Silva Júnior — futebolista brasileiro Esporte Clube Vitória

Desambiguações de antropônimos